Kazimierz Jabłoński (lekarz)
 Kazimierz Jabłoński (nauczyciel)